Лотар Коллатц ( нем. Lothar Collatz; 6 июля 1910 - 26 сентября 1990) – немецкий математик. Его именем названа до сих пор не решённая гипотеза Коллатца или же проблема . Его именем также названая формула Коллатца – Виландта для собственного значения Перрона – Фробениуса положительной квадратной матрицы. Кроме того, работа Коллатца 1957 года с Ульрихом Синоговицем, погибшим при бомбардировке Дармштадта во время Второй мировой войны положила начало спектральной теории графов

Биография 
Родился в Арнсберге, Вестфалия. Коллатц учился в университетах Германии, включая Берлинский университет под руководством Альфреда Клозе, получив докторскую степень в 1935 году за диссертацию под названием Das Differenzenverfahren mit höherer Approximation für lineare Differentialgleichungen (Метод конечных разностей с высшим приближением для линейных дифференциальных уравнений). Затем он работал ассистентом в Берлинском университете, а в 1935 году перешел в Технический университет Карлсруэ. Там он также получил хабилитат в 1937 году. С 1938 по 1943 год работал приват-доцентом в Карлсруэ. В годы войны он работал с Алвином Вальтером в Институте практической математики Дармштадтского технического университета.

С 1952 года до выхода на пенсию в 1978 году Коллатц работал в Гамбургском университете, где в 1953 году основал Институт прикладной математики. После выхода на пенсию в качестве почетного профессора он продолжал активно участвовать в математических конференциях.

За свой большой вклад в эту область Коллатц при жизни удостоился множества наград, в том числе:

 выборы в Академию наук Леопольдина, Болонскую академию наук и Академию в Модене в Италии.
 почетный член Гамбургского математического общества
 почетные степени Университета Сан-Паулу, Венского технического университета, Университета Данди в Шотландии, Университета Брунеля в Англии, Ганноверского университета в 1981 году и Дрезденского технического университета .

Он неожиданно умер от сердечного приступа в Варне, Болгария, во время участия в математической конференции.

Избранные работы 

 Das Differenzenverfahren mit höherer Approximation für lineare Differentialgleichungen (= Schriften des Mathematischen Seminars und des Instituts für angewandte Mathematik der Universität BerlinBand 3 / Heft 1), Лейпциг, 1935 г.
 Eigenwertprobleme und ihre numerische Behandlung. Лейпциг 1945 г.
 Eigenwertaufgaben mit technischen Anwendungen. Лейпциг 1949, 1963
 Numerische Behandlung von Differentialgleichungen. Берлин 1951,  1955  (англ. Пер. 1966)
 Differentialgleichungen für Ingenieure. Штутгарт 1960
 с Вольфгангом Веттерлингом: Optimierungsaufgaben Berlin 1966, 1971 (англ. пер., 1975)
 Funktionalanalysis und Numerische Mathematik. Берлин 1964
 Differentialgleichungen. Eine Einführung unter besonderer Berücksichtigung der Anwendungen. Штутгарт, Teubner Verlag, 1966, 7-е изд. 1990 г.
 с Юлиусом Альбрехтом: Aufgaben aus der angewandten Mathematik I. Gleichungen in einer und mehreren Variablen. Приближение. Берлин 1972 г.
 Numerische Methoden der Approximationstheorie. т. 2. Vortragsauszüge der Tagung über Numerische Methoden der Approximationstheorie vom 3.-9. Июнь 1973 г., институт Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach, Штутгарт, 1975 г.
 Теория приближений: Tschebyscheffsche Approximation und Anwendungen. Teubner 1973

Источники 

Lothar Collatz (July 6, 1910 – September 26, 1990), Journal of Approximation Theory, vol. 65, issue 1, April 1991, page II by Günter Meinardus and Günther Nürnberger

См. также 
 J Albrecht, P Hagedorn and W Velte, Lothar Collatz (German), Numerical treatment of eigenvalue problems, vol. 5, Oberwolfach, 1990 (Birkhäuser, Basel, 1991), viii–ix. 
 I Althoefer, Lothar Collatz zwischen 1933 und 1950 - Eine Teilbiographie (German), 3-Hirn-Verlag, Lage (Lippe), 2019.
 R Ansorge, Lothar Collatz (6 July 1910 – 26 September 1990) (German), Mitt. Ges. Angew. Math. Mech. No. 1 (1991), 4–9. 
 U Eckhardt, Der Einfluss von Lothar Collatz auf die angewandte Mathematik, Numerical mathematics, Sympos., Inst. Appl. Math., Univ. Hamburg, Hamburg, 1979 (Birkhäuser, Basel-Boston, Mass., 1979), 9–23. 
 L Elsner and K P Hadeler, Lothar Collatz on the occasion of his 75th birthday, Linear Algebra Appl. 68 (1985), vi; 1–8. 
 R B Guenther, Obituary : Lothar Collatz, 1910–1990, Aequationes Mathematicae 43 (2–3) (1992), 117–119. 
 H Heinrich, Zum siebzigsten Geburtstag von Lothar Collatz, Z. Angew. Math. Mech. 60 (5) (1980), 274–275. 
 G Meinardus, G Nürnberger, Th Riessinger and G Walz, In memoriam : the work of Lothar Collatz in approximation theory, J. Approx. Theory 67 (2) (1991), 119–128. 
 G Meinardus and G Nürnberger, In memoriam : Lothar Collatz (July 6, 1910 – September 26, 1990), J. Approx. Theory 65 (1) (1991), i; 1–2. 
 J R Whiteman, In memoriam : Lothar Collatz, Internat. J. Numer. Methods Engrg. 31 (8) (1991), 1475–1476.

Внешние ссылки

Ссылки 

Почётные доктора Венского технического университета